Juan Pedro Clemente María de Orleans y Orleans (en francés, Jean Pierre Clément Marie d'Orléans; Francia, 4 de septiembre de 1874 - Larache, en Marruecos español, 25 de agosto de 1940) fue Duque de Guisa y pretendiente al trono de Francia.

Desde 1926 hasta su muerte, fue el tercer pretendiente Orleans al trono de Francia bajo el nombre de "Juan III".

Primeros años de vida
Hijo de los príncipes Francisca de Orleans y de Roberto de Orleans, duque de Chartres (1840-1910), quien a su vez era hijo de Fernando Felipe de Orleans. Tras la muerte de su primo Felipe, duque de Orleans, Juan le sucedió como jefe del Orleanismo y se convirtió al pretendiente orleanista al trono de Francia, bajo el nombre de Juan III de Francia.

Matrimonio e hijos
En 1899 se casó en Kingston-on-Thames, Inglaterra, con su prima, Isabel María de Orleans (1878-1961), hija de Felipe, conde de París. De su matrimonio nacieron cuatro hijos:

 Isabel Francisca Elena (1900-1983), se casó con el conde Bruno d'Harcourt (1899-1930); casada por 2ª vez con el príncipe Pedro Murat (1900-1948) y con descendencia.
 Francisca Isabel Luisa (1902-1953), casada con el príncipe Cristóbal de Grecia (1889-1940).
 Ana Elena María (1906-1986), casada con el príncipe Amadeo de Saboya-Aosta.
 Enrique, conde de París (1908-1999), que continuó la dinastía.

Últimos años de vida
Juan de Orleans, o Juan de Guisa, como se le conocía por su título, murió en Larache (entonces parte del Protectorado español de Marruecos) en 1940. Le sucedió en su pretensión al trono galo su único hijo varón.

Familia 
Gran nieto e hijo del rey Luis Felipe I y último hijo de Roberto d'Orléans (1840-1910), duque de Chartres, Françoise  Princesa de Orleáns (1844-1925), Jean d'Orleans es también el hijo y hermano de los dos pretendientes al trono de Francia orléans que lo precedieron: "Felipe VII, conde de París, y Felipe VIII, duque de Orleáns." 

El 30 de octubre de 1899, Jean d'Orléans esposa su prima Isabel de Orleáns En esta ocasión, recibe el paso de su hermano, el título de cortesía "duque de Guise". De esta desafortunada unión nacieron cuatro hijos: 

Isabelle d'Orléans
Françoise d'Orléans (1902-1953) que se casó con Cristóbal de Grecia (1889-1940), hijo del rey George I de Grecia. Ellos son los padres de Michael de Grecia (1939). 
Anne d'Orléans (1906-1986) que se une a su primo Amedeo de Saboya-Aosta (1898-1942), duque de Aosta y virrey de Etiopía. 
Henri de Orléans (1908-1999), conde de París, pretendiente al trono de Francia con el nombre de Henri VI, que se casó con su prima Isabel de Orleáns-Braganza (1911-2003). 

Personas de París
Nobles de Francia del siglo XIX
Nobles de Francia del siglo XX
Pretendientes orleanistas al trono francés
Juan De Orleans
Juan